Bayou Vista désigne :

 Bayou Vista, une ville de Louisiane ;
 Bayou Vista, une ville du Texas.